Christus in de woestijn (schilderij), schilderij van Ivan Kramskoj  (Hristos v poestine)
Christus in de woestijn (Woestyne), schilderij van Gustave Van de Woestyne